Ženská čtyřhra ITS Cupu 2013 probíhala ve druhé polovině července 2013. Do deblové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Inés Ferrerová Suárezová a Richèl Hogenkampová, jež do turnaje s dotací 100 tisíc dolarů nezasáhly.

Vítězem se stal nejvýše nenasazený, český pár Renata Voráčová a Barbora Záhlavová-Strýcová, který ve finále zdolal dvojici krajanek Martina Borecká a Tereza Malíková po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 140 bodů a získaly sedmou společnou trofej. Záhlavová-Strýcová vybojovala jubilejní desátý deblový titul na okruhu ITF. Pro Voráčovou, která postoupila do třetího olomouckého finále v řadě, to bylo čtyřicáté deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězky)
  Eva Birnerová /  Réka Luca Janiová (semifinále)
  Katarzyna Piterová /  Ana Vrljićová (semifinále)
  Nadija Kičenoková /  Maryna Zanevská (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2013 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Ženský okruh ITF 2013
Tenis v Česku v roce 2013